Håvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Håvtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (10,4 ha)
Håvtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (5,12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn